"Las coronelas" puede referirse a:

Las coronelas, polka tradicional mexicana.
 Las coronelas, Película mexicana de 1959 dirigida por Rafael Baledón.
 Las coronelas, un mariachi femenil de la década del los cincuenta del siglo XX.